Гипнотик:

 Гипнотик — алкогольный напиток.
 «Гипнотик» — научно-фонтастический триллер Роберта Родригеса.